Hrvatska:
 Cerovica (Samobor), gradsko naselje Samobora

BiH:
 Cerovica (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Cerovica (Stanari, BiH), naselje u općini Stanari
 Cerovica (Neum, BiH), naselje u općini Neum